Eselbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Eselbach (Aichhalden), Weiler der Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Eselbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach gegenüber Brettheim, Gemeinde Rot am See im, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eselbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zum Goggitschbach, zur Raab) bei Zaunstein, Langegg bei Graz, Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eselbach (Klausenbach), linker Zufluss des Klausenbachs (zur hier noch Lendva genannten Ledava) gegenüber Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach, Markt Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Eselbach (Kleine Sur), rechter Zufluss der Kleinen Sur (zur Sur) bei Thundorf, Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eselbach (Kumbach), rechter Zufluss des Kumbachs (zur Kall) bei Froitscheidt, Stadtteil Schmidt, Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Eselbach (Luckenbach), am Unterlauf Grundbach, rechter Zufluss des Luckenbachs auf der Stadtgrenze von Schwäbisch Hall zur Gemeinde Rosengarten bei deren Weiler Tullau, beide Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Eselbach (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs bei Unterrombach, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eselbach (Rot), rechter Zufluss der Rot bei Buttisholz, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Eselbach (Schiltach), rechter Zufluss der Schiltach beim Wohnplatz Gaswerk von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Eselbach (Steinbach), mit Oberlaufname Espach auf anfänglicher Wallhausener Gemeindegemarkung, linker Oberlauf des Steinbachs (zur Jagst bei Hornberg an der Jagst) bis Gaggstatt, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eselbach (Warmenau), rechter Zufluss der Warmenau bei Nordspenge, Stadt Spenge, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Eselbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach in Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Eselbach (Winchendeller Bach), rechter Zufluss des Winchendeller Bachs (zur Nahe) vor Merxheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Eselsbach
 Esselbach